Антипкин — русская фамилия; происходит от мужского простонародного имени Антипка, уменьшительной формы церковного календарного имени Антипа/Антип (см. Антипа Пергамский). 

Известные носители:

 Антипкин, Владимир Алексеевич (1929—2005) — нефтяник, Герой Социалистического Труда.
 Антипкин, Пётр Андреевич (1930—1999) — сельскохозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Антипкин, Сергей Владимирович (род. 1986) — российский волейболист.
 Антипкин, Юрий Геннадиевич (род. 1950) — учёный-клиницист в области педиатрии, академик Академии медицинских наук Украины (2007), доктор медицинских наук (1990), заслуженный деятель науки и техники Украины (2003), лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (2004).

См. также 
 Антипин
 Антипов

Примечания